Свети Петър в християнството е един от дванадесетте апостоли (ученици) на Исус Христос и неговото име носят:

 Църкви
 Свети Петър (Женева), катедрала в Женева, Швейцария
 Свети Петър (базилика), във Ватикана, една от най-големите католически църкви в света
 Уестминстърско абатство, в Лондон, Англия
 Свети Петър, катедрала в Ексетър, Англия
 Свети Петър (Голем град), в Република Македония
 Свети Петър (Йерусалим), в Израел
 Свети Петър (Рига), в Латвия
 Свети Петър (Стари Търг), в Косово
 Свети Петър (Теруел), в Испания

 Географски обекти
 Свети Петър (остров), един от малките български острови в Черно море
 Свети Петър (връх, Пирин), връх в Пирин
 Свети Петър (връх, Верила), връх във Верила
 Свети Петър (река), река в Северозападна България, десен приток на река Тополовец

 Други
 Свети Петър (Атон), един от манастирите в Света гора
 Свети Петър (площад), площад във Ватикана

Вижте също 
 Свети апостоли Петър и Павел
 Петър